

События 
 Консулы Авл Постумий Альбин Луск (патриций) и Гай Кальпурний Пизон (плебей). Умер Г. К. Пизон. Консул-суффект Квинт Фульвий Флакк (плебей).
 180—145 — Царь Египта Птолемей VI Филометор (ок.186-145). Сын Птолемея V и Клеопатры I, дочери Антиоха III.
 Власть в Египте оказалась в руках временщиков при Филометоре.

Родились 
 Антиох (сын Селевка IV) — царевич, а затем и правитель Государства Селевкидов.
 Вириат — предводитель племени лузитанов в Лузитанской войне против римлян.
 Поэт Гай Луцилий (180—102 до н. э.) — первый представитель жанра сатиры, написал 30 книг сатир, из которых дошло до нас около 800 фрагментов.
 Луций Целий Антипатр — римский анналист эпохи Гракхов.
 Сосикрат — древнегреческий историк, доксограф и биограф.

Скончались 
 Аристофан Византийский — древнегреческий филолог, лексикограф, библиограф.
 Брихадратха — последний правитель империи Маурьев.
 Гай Кальпурний Пизон (консул 180 года до н. э.) — римский военачальник и политический деятель из плебейского рода Кальпурниев.
 Гай Сервилий Гемин (консул) — древнеримский военачальник и политический деятель из плебейской ветви аристократического рода Сервилиев.
 Гней Корнелий Долабелла (священный царь) — римский государственный и религиозный деятель.
 Луций Валерий Флакк (консул 195 года до н. э.) — римский военачальник и политический деятель из патрицианского рода Валериев.
 18 августа — Люй-хоу, жена императора Гао-цзу империи Хань.
 Птолемей V Эпифан — царь Египта.
 Спурий Постумий Альбин (консул 186 года до н. э.) — римский военачальник и политический деятель из патрицианского рода Постумиев.
 Шао-ди Хун (Хань) — четвёртый император династии Хань.

См. также

Примечания